William Stanton ist der Name folgender Personen:

*